Potamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Potamós (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Potamós (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Órmos Daskaleió, vik, Attika, 
 Potamós (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar